Mahovo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 328 stanovnika te 108 obiteljskih kućanstava.

Kultura 
tradicijska okućnica, Mahovo 11

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji